Austria:
 Münichreith – miejscowość w gminie Kottes-Purk w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Zwettl
 Münichreith-Laimbach – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk